Municípios
 Itaberaba, município
 Nova Itaberaba, município de Santa Catarina

Bairros
 Itaberaba (bairro de São Paulo)
 Vila Itaberaba, bairro de São Paulo

Microrregiões
 Microrregião de Itaberaba

Estações
 Estação Itaberaba/Hospital Vila Penteado, estação do Metrô de São Paulo

Desambiguações de topônimos